Une cour martiale est une cour qui juge de la guerre. Ce terme est aussi le titre de plusieurs œuvres :
 Cour martiale (Il segreto delle tre punte) est un film italien de Carlo Ludovico Bragaglia sorti en 1952 ;
 Cour martiale (Carrington V.C.) est un film britannique d'Anthony Asquith sorti en 1954 ;
 Cour martiale (Kriegsgericht) est un film allemand de Kurt Meisel sorti en 1959 ;
 Cour martiale (Court Martial) est un épisode de la série américaine Star Trek diffusé en 1967 ;